Naselja u Sloveniji:

 Zagradec pri Grosupljem, naselje u općini Grosuplje
 Zagradec (Ivančna Gorica, Slovenija), naselje u općini Ivančna Gorica